Pan y queso puede referirse a:

 el nombre común de la planta Antirrhinum majus;
 el nombre común de la planta Capsella bursa-pastoris;
 el nombre común de la planta Potentilla erecta;
 el nombre común de la planta Raphanus raphanistrum;
 el nombre común de la planta Sedum acre;
 el nombre común de la planta Sedum album; o
 el nombre común de la planta '''''Teesdalia nudicaulis.